Шмаров — російське прізвище.

 Шмаров Валерій Валентинович (*1965) — колишній радянський та російський футболіст, нападник, та російський футбольний тренер.
 Шмаров Валерій Миколайович (1945—2018) — український політичний діяч, колишній міністр оборони України.

Російські прізвища